Johann Daniel Gundelach ist der Name folgender Personen:

* Johann Daniel Gundelach (Glaskünstler) († 1811), Glasproduzent in Stützerbach
 Johann Daniel Gundelach (Geistlicher) (1739–1818), Theologe